

Navigation 
 Oosterland, navire des Huguenots d'Afrique du Sud

Toponyme

Oosterland, village de la commune de Schouwen-Duiveland, en Zélande
 Oosterland, village de la commune de Wieringen, en Hollande-Septentrionale